Andrzej Bachleda-Curuś (1923-2009) – tenore polacco
 Andrzej Bachleda-Curuś (1947) – sciatore alpino polacco, detto anche Andrzej Bachleda I
 Andrzej Bachleda-Curuś (1975) – sciatore alpino polacco
 Katarzyna Bachleda-Curuś (1980) – pattinatrice di velocità su ghiaccio polacca